Covarrubias peut faire référence à :
 Covarrubias, un village dans la province de Burgos (Espagne).
 Alberto Covarrubias (1994-), coureur cycliste mexicain.
 Francisco Covarrubias, dramaturge cubain.
 
 Miguel Covarrubias Acosta, homme politique mexicain,
 José Miguel Covarrubias,  peintre, caricaturiste et historien mexicain.
 Marcos Covarrubias Villaseñor, gouverneur mexicain.
 Marita Covarrubias, personnage de fiction récurrent dans la série X-Files, interprété par Laurie Holden.
 Diego de Covarrubias, homme d'Église espagnol. 
 Alonzo Covarrubias (1488-1570), architecte et décorateur espagnol.
Louis Covarruvias, colonel de dragons mort en 1758 en son château de Barbaise.